L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du 21 au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Feliciano López et Stéfanos Tsitsipás celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Maxime Cressy, Reilly Opelka et Frances Tiafoe, et de l'Espagnol Carlos Alcaraz. Ils sont respectivement remplacés par Stefan Kozlov, Denis Kudla, Adrian Mannarino et Peter Gojowczyk.

Pendant le tournoi 
Le match entre Jenson Brooksby et Alexander Zverev, qui a débuté autour de  du matin et a duré , s'est terminé à . Jamais une rencontre ne s'était conclue à une heure aussi tardive. Le précédent record était à , en 2008, à l'Open d'Australie, entre Márcos Baghdatís et Lleyton Hewitt.

Juste après sa défaite au  tour de la compétition en double, au côté de Marcelo Melo, Alexander Zverev a frappé violemment et à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre. L'organisation du tournoi a pris la décision, quelques heures plus tard, de disqualifier le tenant du titre de l'épreuve de simple du tournoi pour comportement antisportif.

Lauréats 
L'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi en battant en finale le Britannique Cameron Norrie. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  dans la catégorie ATP 500 et le  de la saison, après Melbourne et l'Open d'Australie. En remportant le tournoi pour la , il égale le record de titres en simple codétenu par Thomas Muster et David Ferrer.

En double, Feliciano López et Stéfanos Tsitsipás décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Acapulco
Tennis au Mexique en 2022
Tennis en février 2022